French es la palabra francés en inglés y puede hacer referencia a:

Personas

 Domingo French, militar y político de la Independencia Argentina;
 John French, líder militar británico;
 Jared French, pintor estadounidense;
 Jay Jay French, guiarrista estadounidense;
 Melinda Gates, cuyo nombre de soltera es Melinda French, esposa de Bill Gates.

Otros

 Escala francesa de Charrière, llamada French, unidad de medida de diámetro;
 French poodle, una raza de perros;
 The French Connection, una película norteamericana de 1971.
 French fries''', en español papas fritas.